Speak to Me – traccia dell'album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd del 1973
 Speak to Me – album di Geoff Moore del 2007
 Speak to Me – singolo dei Roxette del 2011